SummerSlam (1988) — первое в истории шоу SummerSlam, PPV-шоу производства World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 29 августа 1988 года в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, Нью-Йорк, США.

Шоу состояло из десяти матчей по рестлингу. Предварительные матчи включали защиту титула интерконтинентальным чемпионом WWF Хонки-тонк Меном против неожиданного претендента, которым оказался Последний воин. Последний воин выиграл матч всего за 31 секунду, завершив 14-месячное чемпионство Хонки-тонк Мена, самое долгое интерконтинентальное чемпионство в истории. Главным событием был матч между «Мега силами» (Халк Хоган и Рэнди Сэвидж) и их давними соперниками «Мега баксами» (Тед Дибиаси и Андре Гигант). Хоган и Сэвидж выиграли матч после того, как Мисс Элизабет, менеджер Сэвиджа, отвлекла Андре и Дибиаси, сняв юбку, чтобы показать свои трусики.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Official 1988 SummerSlam site

Спортивные соревнования в Нью-Йорке
1988 год в спорте